Trussell ist der Familienname folgender Personen:

 Duncan Trussell (* 1974), amerikanischer Stand-up-Comedian, Podcast-Produzent und Schauspieler